Die Dutch Open ist ein alljährlich in den Niederlanden gespieltes Golfturnier und gehört seit ihrer Einführung 1972 zur European Tour. Das Turnier wurde 1912 gegründet und war ursprünglich als die Dutch Open bekannt, bevor eine Vielzahl von Sponsoren zu einem häufigen Wechsel des Turniernamens führte, seit 2021 wird der ursprüngliche Name verwendet. Das Turnier wird momentan im September veranstaltet und wurde in den letzten Jahren entweder im Hilversumsche Golf Club oder im Kennemer Golf & Country Club ausgetragen.

Siegerliste 

* verkürzt auf drei Runden

Mehrfache Gewinner 
14 Golfer haben dieses Turnier bis 2010 mehr als einmal gewonnen.

 5 Siege
 Flory Van Donck 1936, 1937, 1946, 1951, 1953

 3 Siege
 Henry Burrows 1920, 1921, 1923
 Aubrey Boomer 1924, 1925, 1926
 Sewsunker Sewgolum 1959, 1960, 1964
 Seve Ballesteros 1976, 1980, 1986
 Bernhard Langer 1984, 1992, 2001
 Simon Dyson 2006, 2009, 2011

 2 Siege
 George Pannell 1912, 1922
 Jacob Oosterveer 1917, 1929
 Sid Brews 1934, 1935
 Cecil Denny 1948, 1952
 Ramón Sota 1966, 1971
 Bob Byman 1977, 1978
 Stephen Leaney 1998, 2000

Weblinks 
 Offizielle Website (niederländisch)
 Berichterstattung 2011 auf der offiziellen Seite der European Tour (englisch)

Einzelnachweise 

Golfturnier
Sportveranstaltung in Hilversum
Golf (Niederlande)